Сын за отца:
 «Сын за отца не отвечает» — приписываемая И. В. Сталину крылатая фраза (подробнее см. «Член семьи врага народа»)
 Сын за отца (фильм) — российско-белорусский фильм 1995 года, режиссёр Николай Ерёменко (младший)
 Сын за отца (телесериал) — российский телесериал 2014 года, режиссёр Леван Когуашвили